Plaatsen
 Lake Mack-Forest Hills
 Forest Hills (Kentucky)
 Forest Hills (Massachusetts)
 Forest Hills (Michigan)
 Forest Hills (Queens) - deel van het New Yorkse stadsdeel Queens
 Forest Hills (North Carolina)
 Forest Hills (Pennsylvania)
 Forest Hills (Tennessee)

Overig
 WTA-toernooi van Forest Hills - tennistoernooi in New York
 Forest Hills-71st Avenue (Queens Boulevard Line) - metrostation